2D (2-D) — аббревиатура (от ), которая может означать:
 Что-либо, имеющее два измерения, см. размерность пространства.
 Двумерное пространство.
 Двумерная графика (2D).
 2-D (Gorillaz).

См. также 
 3D